Stefan Esders ist der Name folgender Personen:

* Stefan Esders (Unternehmer) (auch Stephan Esders; 1852–1920), belgisch-österreichischer Unternehmer
 Stefan Esders (Historiker) (* 1963), deutscher Althistoriker und Mediävist

Siehe auch:

 Warenhaus Stefan Esders in Wien